Кингисе́ппский муниципа́льный райо́н — муниципальное образование в юго-западной части Ленинградской области. Административный центр — город Кингисепп.

Образован в 1927 году. Исторически ему предшествовал Кингисеппский (ранее — Ямбургский) уезд Ленинградской (ранее — Петроградской, Санкт-Петербургской) губернии, созданный в 1783 году.

География 
Граничит:
 на северо-востоке — с Ломоносовским муниципальным районом;
 на востоке — с Волосовским муниципальным районом;
 на юге — со Сланцевским муниципальным районом;
 на западе — государственная граница с Эстонией.

С северо-запада территория района омывается водами Финского залива.

Расстояние от административного центра района до Санкт-Петербурга — 145 км.

Природа 
Территория района имеет равнинный рельеф, абсолютные высоты 0—150 метров над уровнем моря. К востоку от Лужской губы расположена Сойкинская возвышенность, а в долинах крупных рек — низменности (Лужская и Плюсская). Через территорию района проходит Балтийско-Ладожский уступ (глинт). На территории района имеются залежи фосфоритов, строительного песка, стекольного песка, диатомита (абразива).

Климат района умеренно континентальный. Средняя температура июня 17 оC, января — −8 оC. Годовое количество осадков — 550—700 мм. Абсолютный минимум температур −43 оC, максимум — 32 оC.

По территории района протекают реки Луга, Нарва. Также в районе расположено Нарвское водохранилище, прилегающие к нему территории заболочены.

Почвы в западной части района в основном дерново-подзолистые, болотные и торфяные, в долине реки Луга — аллювиальные, на востоке — дерново-карбонатные, на севере — слабоподзолистые и среднеподзолистые. Основными почвообразующими породами являются пески и супеси, торф, глины и суглинки.

Преобладают вторичные осиново-берёзовые леса. Первичные еловые и сосновые леса покрывают относительно небольшую площадь. Уровень лесистости в южной части района высокий, в северной — средний. Значительные территории занимают сельхозугодья.

Из млекопитающих в районе обитают лось, кабан, заяц-русак, белка, ондатра, обыкновенный бобр, волк, енотовидная собака, лисица. Из птиц — глухарь и серая куропатка. Фауну Финского залива представляют утка местная, утка пролётная, нерпа, тюлень.

На территории района расположены следующие особо охраняемые природные территории:
 Ингерманландский государственный природный заповедник;
 Дубравы у деревни Велькота — региональный комплексный заказник;
 Котельский региональный комплексный заказник.

Территории ряда населённых пунктов Кингисеппского района официально признаны зараженными в результате аварии на Чернобыльской АЭС, их названия перечислены в утверждённом правительством «Перечне населённых пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». В грибах и ягодах на территории Кингисеппского района наблюдается повышенное содержание цезия-137. В меньшей степени накапливают в себе цезий вёшенка, шампиньон, дождевик жемчужный, гриб-зонтик пестрый, опята, подберёзовик, подосиновик, рядовка серая, лисички, белый гриб. Более опасны в этом плане сыроежки, рыжики, грузди, волнушка розовая, зеленушка. И наиболее активно накапливают тяжёлые металлы и радионуклиды маслята, моховики, свинушка, горькушка, польский гриб.

История 
В 1783 году в составе Санкт-Петербургской губернии был образован Ямбургский уезд, уездным городом стал Ямбург. В 1922 году он был переименован в Кингисеппский.

В 1927 году был образован Кингисеппский район в составе Ленинградского округа Ленинградской области, он стал одним из четырёх районов, на который был разделён Кингисеппский уезд.

В районе проживали 22 019 человек, в том числе в сельской местности — 17 016 чел., из них:
 русские — 9306 чел.
 финны — 1783 чел.
 эстонцы — 2295 чел.
 ижора — 3015 чел.

В 1930 году в связи с ликвидацией округов вошёл непосредственно в область. В январе 1931 года в состав Кингисеппского района вошла территория упразднённого Котельского района. С 1935 по 1940 год Кингисеппский район входил в состав Кингисеппского округа, который также включал в себя Волосовский и Осьминский районы.

В марте 1941 года Черновский сельсовет был передан из Кингисеппского района в новый Сланцевский район.

В годы Великой Отечественной войны район был оккупирован и значительно пострадал. В послевоенные годы хозяйство района было восстановлено. Новый импульс к развитию дало открытие в начале 1960-х годов крупного предприятия химической промышленности «Фосфорит».

В 1945 году в состав района была включена часть территории Эстонской ССР к востоку от реки Нарва (Эстонская Ингерманландия), включая посёлок Ивангород. В 1954 году Ивангород получил статус города. В 1963 году был образован Кингисеппский сельский район, включивший в себя территорию бывших Кингисеппского, Волосовского и Сланцевского районов. 12 января 1965 года Кингисеппский сельский район был преобразован в район, из его состава вновь был выделен Волосовский район. 3 ноября 1965 года из Кингисеппского района был выделен Сланцевский район. В составе районе остались 2 города районного подчинения: Кингисепп и Ивангород и 14 сельсоветов (Большелуцкий, Великинский, Кайболовский, Конновский, Котельский, Кошкинский, Кракольский, Куземкинский, Куровицкий, Нежновский, Опольевский, Пустомержский, Сойкинский, Удосоловский). В 1976 году город Кингисепп отнесен к категории городов областного подчинения. По данным 1990 года в составе района зарегистрировано 10 сельсоветов (упразднены Великинский, Куровицкий, Удосоловский сельсоветы; Конновский, Кракольский сельсоветы объединены в Усть-Лужский сельсовет). В феврале 1992 года город Ивангород отнесен к категории городов областного подчинения.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» изменено название административно-территориальной единицы «сельсовет» на исторически традиционное наименование административно-территориальной единицы России «волость», таким образом в составе района организовано 9 волостей (упразднён Кошкинский сельсовет).

17 апреля 1996 года после принятия областного закона № 9-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области» Кингисеппский район получил статус муниципального образования.

С 1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 81-оз от 28 октября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Кингисеппский муниципальный район и муниципальных образований в его составе». в составе района образованы 2 городских и 9 сельских поселений, города Кингисепп и Ивангород вошли в состав района как городские поселения.

Символика 
Кингисеппский район имеет герб и флаг.

Герб района был утверждён решением Совета депутатов района № 253-с от 20 декабря 2006 года. Его геральдическое описание гласит: «в лазоревом (синем) поле золотые солнце (без изображения лица) и летящий к нему видимый со спины орёл, положенные в перевязь и сопровождённые в оконечности серебряной стеной, сложенной из глыб и мурованной чёрным, с двумя башнями, имеющими червленые (красные) остроконечные крыши, по краям и чёрные бойницы; поверх стены — узкая лазоревая оконечность в виде волн, бегущих вправо».

Флаг района был утверждён решением Совета депутатов района № 254-с от 20 декабря 2006 года. Его описание гласит: «флаг Кингисеппского муниципального района представляет собой прямоугольное синее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края выделенный более светлым голубым контуром орнамент в виде бегущих волн, и вплотную к этим волнам — изображение белого укрепления с двумя башнями, с красными кровлями и со швами кладки и бойницами, выделенными чёрным; над укреплением изображён жёлтый орёл в полёте; в крыже — жёлтое солнце».

Население 

С 1976 по 2006 год город Кингисепп и с 1992 по 2006 год город Ивангород не входили в состав района.

Численность населения района составляет  % от общей численности Ленинградской области.

 Урбанизация
В городских условиях (города Ивангород и Кингисепп) проживают  % населения района.

Планируется строительство нового города на 34,5 тыс. жителей в окрестностях морского порта Усть-Луга (деревня Краколье).

 Национальный состав
По национальному составу подавляющее большинство населения — русские. В небольших количествах проживают коренные финно-угорские народы ижора и водь, а также ингерманландцы.

 Демография
Демографическая ситуация характеризуется естественной убылью населения.

Муниципально-территориальное устройство 
Кингисеппский муниципальный район как административно-территориальная единица делится на 11 поселений, как муниципальное образование — с 1 января 2006 года включает два городских и девять сельских поселений.

Населённые пункты 

В Кингисеппском районе 190 населённых пунктов.
13 декабря 2001 года были упразднены деревня Новый Луцк, посёлки Лесобиржа и Касколовка.

Местное самоуправление 

Местное самоуправление в районе осуществляется на основании устава, который был утверждён решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» № 13-с от 7 декабря 2005 года.

Представительная власть 
Представительную власть в районе осуществляет Совет депутатов. В него входят по 2 представителя от каждого поселения района: глава поселения и один из депутатов, избранный Советом депутатов поселения из своих рядов. Совет депутатов района возглавляет глава района, выбираемый Советом из своих рядов. С 24 сентября 2014 года главой района является Сергеев Александр Иванович (он же глава Кингисеппского городского поселения).

Со следующего созыва порядок формирования Совета депутатов изменится. Он будет состоять из 25 депутатов, которые будут избираться жителями района.

Исполнительная власть 
Исполнительную власть в районе осуществляет администрация. Глава администрации назначается на срок 4 года Советом депутатов из числа кандидатов, отобранных специальной конкурсной комиссией, члены которой назначаются Советом депутатов района и губернатором Ленинградской области. С 1 января 2010 года до 31 декабря 2014 года главой администрации района является Виктор Эвальдович Гешеле.

У него есть 1 первый заместитель, 3 заместителя и помощник.

В состав администрации входят следующие подразделения:
 Комитет финансов
 Отдел бухгалтерского учёта и отчётности
 Отдел по делам ГО и ЧС
 Юридическая служба
 Отдел кадров и спецработы
 Комитет экономики и инвестиций, торговли, сельского хозяйства и экономического контроля
 Комитет по управлению имуществом
 Отдел архитектуры и градостроительства
 Отдел по ЖКХ, строительству и жилищным вопросам
 Комитет по образованию
 Отдел культуры, молодёжной политики и спорта
 Архивный отдел
 Отдел ЗАГС
 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
 Отдел по взаимодействию с органами МСУ и организационным вопросам
 Административная комиссия

Экономика 

Район является преимущественно промышленным. Развиты следующие отрасли:
 Химическая промышленность — производство минеральных удобрений и коагулянта
 Пищевая промышленность — рыбо- и мясоперерабатывающие комбинаты, производство алкогольной продукции, хлебобулочная и молочная промышленность
 Стекольная промышленность — производство стеклянной тары для пищевой промышленности

Также представлены швейное производство, чёрная металлургия, производство строительных материалов.

Сельское хозяйство района специализировано на молочном животноводстве.

Развита торговля. Присутствие крупных федеральных и региональных сетей говорит о высоком уровне развития потребительского рынка.

Транспорт

Железнодорожный транспорт 
По территории района проходят следующие железные дороги:
 Мга — Гатчина — Веймарн — Ивангород
 Санкт-Петербург — Калище — Котлы — Усть-Луга
 Котлы — Веймарн
 Веймарн — Гдов

В 2017 году завершена электрификация линии Гатчина — Веймарн — Усть-Луга.

Пассажирское сообщение осуществляется пригородными поездами Санкт-Петербург — Ивангород и Санкт-Петербург — Веймарн — Сланцы. Также по линии Гатчина — Ивангород проходит 3 пары поездов дальнего следования Санкт-Петербург — Таллин и Москва — Таллин.

Автомобильные дороги 

По территории района проходят автодороги:
  «Нарва» () (Санкт-Петербург — Ивангород — граница с Эстонией)
  (Гатчина — Ополье)
  (Санкт-Петербург — Ручьи)
  (Толмачёво — автодорога «Нарва»)
  (Псков — Краколье)
  (Петродворец — ур. Криково)
  (Лужицы — Первое Мая) 
  (Усть-Луга — Струпово)
  (Волосово — Керново)
  (Копорье — Ручьи)
  (Лужицы — Первое Мая)
  (Котлы — Урмизно)
  (Перелесье — Гурлёво)
  (Домашово — Большое Руддилово)
  (Усть-Луга — Струпово)
  (подъезд к г. Кингисепп)
  (Гостицы — Большая Пустомержа)
  (Гурлёво — Кёрстово)
  (подъезд к пос. Неппово)
  (подъезд к дер. Малая Рассия)
  (Кингисепп — Манновка)
  (Кингисепп — Порхово)
  (подъезд к дер. Калливере)
  (Великино — Хаболово)
  (Пятчино — Пейпия)
  (подъезд к дер. Недоблицы)
  (подъезд к ст. Тикопись)
  (подъезд к дер. Корпово)
  (подъезд к дер. Захонье)
  (Малое Райково — Копаницы)
  (подъезд к дер. Клённо)
  (подъезд к дер. Понделово)
  (подъезд к дер. Иципино)
  (Семейское — Мышкино)
  (подъезд к дер. Лоузно)
  (Куровицы — Орлы)
  (подъезд к дер. Пиллово)
  (подъезд к дер. Волково)
  (Перелесье — Арболово)
  (Ивановское — Юрки)
  (подъезд к дер. Марфицы)
  (подъезд к дер. Большая Рассия)

Автобусное сообщение 
Автобусное сообщение в районе представлено:
 городскими маршрутами Кингисеппа и Ивангорода
 пригородными маршрутами, основная часть которых отправляется от Кингисеппа
 междугородными маршрутами, большая часть которых проходит через территорию района транзитом

Пассажирские автобусные перевозки, в основном, осуществляются двумя предприятиями:
 ОАО «Кингисеппский автобусный парк»
 МУП «Ивангородское АТП»
 Расписание автобусов и поездов

Водный транспорт 
Морской порт Усть-Луга является одним из наиболее динамично развивающихся в России.

Достопримечательности 

В районе расположены следующие музеи и крепости:
 Крепость Ям в Кингисеппе
 Историко-краеведческий музей в Кингисеппе
 Ижорский музей в Вистино
 Крепость-музей в Ивангороде
 Картинная галерея (бывший особняк купца И. Пантелеева) в Ивангороде

В районе имеется большое количество исторических усадеб и парков:
 Парк Романовка, бывшее имение К. И. Бистрома в Кингисеппе.
 Усадьба Грызовой, Щербатова, Оболенского в Большой Пустомерже. Здание усадьбы не сохранилось.
 Остатки усадьбы в Большом Кузёмкино.
 Усадьба Литта, Игумновой, Тютчевой в Валговицах
 Усадьба Разумовского, Блоков в Велькоте. Сохранился только дом кучера.
 Усадьба Фредерикса, Бальца Ф. К. в Домашово. Историческое здание не сохранилось.
 Парк бывшей усадьбы барона Штиглица «Краморская» в Ивангороде.
 Усадьба Альбрехтов в Котлах.
 Усадьба Роткирхов в Новопятницком. В здании усадьбы находится военная часть.
 Усадебный парк в Онстопле.
 Усадебный парк в урочище Пахарь.
 Усадьба Биппенов в Преображенке. Усадьба закрыта для посетителей. В здании усадьбы находится реабилитационный центр «Новая жизнь».
 Усадебный парк Корфов в Сале.
 Усадьба, парк в Старом Гарколово.
 Усадьба Альбрехтов в Утешении.
 Сойкинская Святыня — церковь Николая Чудотворца на Сойкинском полуострове.
Также в населённых пунктах района расположено большое количество церквей и часовен.

Побратимские связи 
  Город Засниц
  Город Йыхви
  Город Нарва
  Город Нарва-Йыэсуу
  Город Кохтла-Ярве
  Город Нарвик
  Город Райсио
  Город Жэньхуай

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МО Кингисеппский район